А́сикайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Асикайнен, Альфред (1888—1942) — финский борец.
 Асикайнен, Амин (род. 1976) — финский боксёр.